Daniel Bradley ist der Name folgender Personen:

* Daniel J. Bradley (1928–2010), irischer Physiker
 Daniel W. Bradley, US-amerikanischer Virologe